Bayantal kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Bayantal (distrikt i Mongoliet), Töv, 
 Bajantal, distrikt, Gobi-Sümber, 

Robotskapade Mongolietförgreningar